MCD est un sigle ou une abréviation qui peut faire référence à :
 McD, une abréviation en anglais désignant la chaîne de restaurants McDonald's ;
 MCD, son symbole en bourse (NYSE) ;
 mcd est le symbole d'un millième de candela (intensité lumineuse) ;
 dans l'industrie musicale, MCD est une abréviation pour désigner le format maxi CD ;
 en informatique, MCD est une abréviation qui signifie modèle conceptuel de données, il s'agit d'une représentation logique de l'organisation des informations et de leurs relations ;
 MCD est une mutuelle santé française interprofessionnelle à implantation nationale ;
 MCD est l'abréviation utilisée pour désigner la radio publique française arabophone Monte Carlo Doualiya, notamment dans son logo ;
.mcd est une extension de fichier utilisée pour les cartes mémoires virtuelles de l'émulateur PlayStation PCSX, ainsi que de l'émulateur Wii WiiSX ;
 en robotique, MCD est l'abréviation de Modèle Cinématique Direct ;
 multicentric Castleman disease, une forme de la maladie de Castleman ;
 le code AMTRAK de la gare de Merced, aux États-Unis ;
 Minor civil division, un type de division administrative des États-Unis ;
 le nombre ou l'année 1400, écrits en chiffres romains.